Iso Raatejärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Raatejärvi (sjö, lat 65,13, long 28,87), Kajanaland, 
 Iso Raatejärvi (sjö, lat 63,88, long 29,47), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar